Карельский мост (, также ) — мост в городе Сортавала, проходит через залив Вакколахти. Мост расположен на улице Карельская и соединяет две части города, разделённые заливом Вакколахти озера Ляппяярви (часть Сортавальской губы Ладожского озера).

К югу от Карельского моста расположен причал, с которого отправляются корабли на о. Валаам, к востоку — автовокзал.

История 

Мост был построен в 1931-1932 годах по проекту копенгагенской инженерной конторы . Средства на строительство сортавальского моста выделил «Фонд А. Ниссинен», который возглавлял известный житель города Сортавала, член акционерного общества «Пароходство Северной Ладоги» (), муниципальный советник Калле Ниссинен.

Шесть опор моста были выложены в 12 рядов блоков серого гранита «сердобольского типа», добытых на острове Риеккалансаари, в каменоломнях у деревни Нукутталахти. Был использован именно этот гранит, поскольку он обладает высокими физико-механическими свойствами: прочностью, морозостойкостью, способностью нести большие нагрузки. Мост строился с учетом архитектуры северной и южной набережной, также облицованных местным природным камнем.

Строительство моста было завершено в 1932 году, в дни празднования 300-летия города. Мост получил название «Карельский» (), поскольку был устроен на продолжении улицы Карельской. На тот момент это был самый длинный мост в Финляндии.

В июле 1941 года, при отступлении советских войск во вновь разгоревшейся войне, сапёры заминировали Карельский мост, но взорвана была лишь северная его часть.

В августе 1941 года Финляндия вернула контроль над городом. К 1943 году финские инженеры восстановили мост. После подписания 19 сентября 1944 года перемирия, завершившего войну, Сортавала снова отходила к СССР, хотя и не была занята советскими войсками. В сентябре 1944 года прошла вторая эвакуация мирного финского населения из Сортавалы. При отводе финских частей, они не пытались взорвать Карельский мост, уже ставший к тому времени символом города.

В 1974 году постаревший Карельский мост ремонтировался мостостроителями бригады И. М. Котова из Ленинградского мостопоезда № 428, и студентами стройотряда «Гренадёры» из Петрозаводска.

В декабре 2011 года мост был закрыт на генеральную реконструкцию. Две части города на этот период связали временной насыпной дорогой вдоль железнодорожных путей, которая была специально проложена для пешеходов. Тендер на реконструкцию моста выиграло предприятие из Великого Новгорода филиал ОАО «Мостострой № 6» Мостоотряд-75. На реконструкцию было выделено более 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Ремонт завершили в декабре 2012 года — 18 декабря мост был торжественно открыт.

Конструкция

Примечания

Ссылки 
 Александр Изотов. Карельский мост
 Карельский мост на WikiMapia
 Ремонт моста в 2012 году
 Ремонт моста (видео)

Сортавала
Мосты Республики Карелия